Maurens kan syfta på:
 Maurens, Dordogne
 Maurens, Gers
 Maurens, Haute-Garonne